Сен-Лора́н-дю-Пап (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ла-Вульт-сюр-Рон. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07261.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1527 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 943 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 671 были экономически активными, 272 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 67,8 %). Из 671 активных работали 613 человек (333 мужчины и 280 женщин), безработных было 58 (27 мужчин и 31 женщина). Среди 272 неактивных 82 человека были учениками или студентами, 89 — пенсионерами, 101 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш